Filip II August, franska Philippe II Auguste, född 21 augusti 1165 i Paris, död 14 juli 1223 i Mantes-la-Jolie, begravd i klosterkyrkan Saint-Denis, var kung av Frankrike 1180–1223. Han var son till Ludvig VII av Frankrike och Alix av Champagne.

Biografi
Filip blev vid sitt trontillträde 1180 utsatt för ett stort angrepp från de nordfranska vasallerna. Han lyckades dock besegra dem och tillförde härigenom kronan betydande områden som Vermandois, Amiens och Valois, vartill sedan genom arv kom Artois. Filips inrikespolitik utmärktes i övrigt av ett kraftigt hävdande av kungamakten gentemot adeln. Den kungliga domänen utvidgades av honom i betydande grad, och hans fogdar utrustades med vidsträckt myndighet över vasallerna. Han var en stor gynnare av borgerskapet i städerna och främjade kraftigt det franska stadsväsendets utveckling liksom handeln. 

I sin utrikespolitik upptogs Filip främst av förhållandet till England, med vars kungar av huset Plantagenet han låg i ständig fejd. År 1190 deltog han i tredje korståget men råkade efter Akkos fall i tvist med Rickard Lejonhjärta och återvände 1191. Då den sistnämnde hamnade i fångenskap, begagnade sig Filip tillfället att bemäktiga sig de engelska fastlandsbesittningarna. Efter Rickards frigivning utbröt därför ett krig dem emellan, i vilket Filip låg under. Rickard förstod sig dock inte att begagna sig av sin seger, och slutligen medlade påve Innocentius III ett stillestånd dem emellan.

Då Johan utan land bestigit den engelska tronen, understödde Filip hans brorson, Artur I av Bretagne, och satte sig 1203–1206 i besittning av Normandie, Anjou, Poitou samt Maine och Touraine. År 1212 bannlyste Innocentius III Johan och överlämnade hans land till Filip. Johan försonade sig dock med påven och ingick förbund med kejsar Otto IV mot Filip. I slaget vid Bouvines 1214 besegrade dock Filip i grund de förbundna. Samtidigt pågick i Filips namn under ledning av Simon de Montfort ett krig mot grevarna av Toulouse och albigenserna, vars resultat kom Filips son till godo.

Familj
Gift

 1180 med Isabella av Hainaut (1170–1190)
 1193 med Ingeborg av Danmark (1174–1237), som försköts, men senare återgavs sin ställning som drottning
 1196 med Agnes av Meran (död 1201)

Barn i första äktenskapet
 Ludvig VIII, gift med Blanka av Kastilien

Barn i tredje äktenskapet
 Marie (1198–1224)
 Philip Hurepel (1200–1235)

Anfäder

Källor 
 Svensk uppslagsbok. Malmö 1932.

Noter

Externa länkar

Personer i Frankrike under 1100-talet
Personer i Frankrike under 1200-talet
Personer från Paris
Frankrikes regenter
Huset Capet
Födda 1165
Avlidna 1223
Män
Gravsatta i klosterkyrkan Saint-Denis